Feno-de-cheiro é o nome comum dado a diversas espécies:

 Anthoxanthum odoratum
 Anthoxanthum aristatum